Bartle Bull est un nom pouvant désigner:

 (1902-1950), homme politique américain
 (né en 1970), homme d'affaires américain

Voir aussi

Bull, Bartle